SEAP pode se referir a:

 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Rio de Janeiro), órgão do governo do Rio de Janeiro
 Ministério da Pesca e Aquicultura, antes chamado Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca

Ligações externas 
 

Desambiguações de siglas